Бутиловый спирт или бутанол (C4H9OH) — Агрегатное состояние: Маслянистая, бесцветная жидкость с характерным запахом сивушного масла. Существует в нескольких изомерных формах:
 Бутанол-1 — бутанол, н-бутанол, бутан-1-ол, 1-бутанол, н-бутиловый спирт
 Бутанол-2 — вторбутиловый спирт, изобутанол, бутан-2-ол, 2-бутанол, вторичный бутиловый спирт
 2-Метилпропанол-1 — нормальный изобутиловый спирт, нормальный изобутанол
 2-Метилпропанол-2 (2-метилпропан-2-ол, третичный бутиловый спирт)